Brothers in Arms steht für:
 Brothers in Arms (Album), Album der Dire Straits
 Brothers in Arms (Lied), Song der Dire Straits
 Brothers in Arms (Spieleserie), Serie von Computerspielen
 Brothers in Arms (Band), deutsche Hardcore-Band

Brothers in Arms ist der Titel folgender Filme:
 US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1989, siehe 24 Stunden gejagt
 Brothers in Arms (1997), US-amerikanischer Politthriller aus dem Jahr 1997 (OT: My Brother’s War)
 US-amerikanischer Western aus dem Jahr 2005, siehe Brothers in Arms – Waffenbrüder

Siehe auch:
 Waffenbrüder